Thomas Heidebrecht (* 21. Januar 1991) ist ein deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler.

Karriere

Hallen-Volleyball 
Thomas Heidebrecht spielt seit August 2015 für den SSC Karlsruhe.

Beachvolleyball 
2013 mit Steffen Bekiersch und 2017 mit Raphael Schieting nahm er an den Deutschen Hochschulmeisterschaften im Beach-Volleyball teil.

Weblinks 
 
 
 Homepage des SSC Karlsruhe Volleyball

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Deutscher
Geboren 1991
Mann